Максимилиа́н Коленда Пачиоре́тти (, 20 ноября 1988, Нью-Кейнан, Коннектикут, США) — американский профессиональный хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз».

Клубная карьера 
Первой профессиональной командой Макса Пачиоретти стала команда USHL «Сиу Сити Мускетирз». В 2007 году Макс был выбран на драфте «Монреаль Канадиенс», но прежде, чем перейти в НХЛ, отыграл ещё год за команду Мичиганского университета. 2 января 2009 года молодой форвард дебютировал в НХЛ, в матче против «Нью-Джерси Девилз».

8 марта 2011 года во втором периоде матча между «Монреаль Канадиенс» и «Бостон Брюинз» словацкий защитник «Бостона» Здено Хара провёл против Макса Пачиоретти силовой приём. В итоге форвард врезался головой в стойку, удерживающую заградительное стекло и, как следствие, получил сотрясение мозга и повреждение шейного позвонка. Хара был удалён до конца матча. Инцидент получил широкий резонанс, в частности, по данному эпизоду было начато полицейское расследование. Несмотря на имевшиеся опасения, что этот инцидент может неблагоприятно отразиться на его карьере, Макс Пачиоретти  2011 года подписал новый 2-летний контракт с «Монреалем». По итогам сезона 2011/12 форвард стал лучшим бомбардиром команды, набрав 65 (33+32) очков по системе «гол+пас», и вписал своё имя в историю клуба, как первый в составе «Канадиенс» американец, кому покорился рубеж 30 шайб за сезон. В августе 2012 года продлил контракт с «Монреалем» на 6 лет на $ 27 млн.

Начиная с сезона 2015/16, был назначен капитаном «Монреаля».

За год до окончания контракта, 10 сентября 2018 года, был обменян в «Вегас Голден Найтс» на Томаша Татара, Ника Сузуки и выбор во 2-м раунде драфта 2019 года. В этот же день подписал с «Вегасом» новый 4-летний контракт на общую сумму $ 28 млн.

Карьера в сборной 
В 2008 году Макс Пачиоретти в составе молодёжной сборной США принимал участие в молодёжном чемпионате мира, проходившем в Чехии. В 2012 году хоккеист в составе основной национальной сборной принимал участие в чемпионате мира, с 12 (2+10) очками став лучшим бомбардиром команды.

Личная жизнь 
В июле 2011 года Макс Пачиоретти женился. Супругой хоккеиста стала Екатерина Афиногенова, спортсменка-теннисистка и сестра известного российского хоккеиста Максима Афиногенова. 23 декабря 2013 года в семье родился первенец; мальчика назвали Лоренцо. 12 июля 2015 года у супругов родился второй сын, которого назвали Максимус Рэймонд.

Достижения 
 Обладатель «Билл Мастертон Трофи»: 2012

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Выпускники Средней школы Нью-Кейнана
Выпускники Школы Тафта
Хоккейные нападающие
Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты США
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Гамильтон Булдогс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Вегас Голден Найтс»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки ХК «Амбри-Пиотта»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Обладатели Билл Мастертон Трофи
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Задрафтованные ХК «Монреаль Канадиенс»